Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Uzuki, de la Clase Asakaze, activo desde 1907 hasta 1924.
 El Uzuki, de la Clase Mutsuki, activo desde 1926 y hundido en 1944.